Cleveland kan syfta på:

 Cleveland (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cleveland Publishing, Australien
 6296 Cleveland – en asteroid

Geografi

Australien 

 Cleveland, Queensland, förort till Brisbane, Redland City,

Kanada 

 Cleveland (kommun), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Cleveland (högland), England, 
 Cleveland, England, område och före detta grevskap (1974–1996) i nordöstra England.

USA 

 Cleveland, Alabama, ort, Blount County, 
 Cleveland, Florida, ort, Charlotte County, 
 Cleveland, Georgia, countyhuvudort, White County, 
 Cleveland, Missouri, ort, Cass County, 
 Cleveland, Mississippi, countyhuvudort, Bolivar County, 
 Cleveland, North Carolina, ort, Rowan County, 
 Cleveland, Oklahoma, ort, Pawnee County, 
 Cleveland, Tennessee, countyhuvudort, Bradley County, 
 Cleveland, Texas, Coleman County, ort, 
 Cleveland, Texas, Liberty County, ort, 
 Cleveland, Virginia, ort, Russell County, 
 Cleveland, Illinois, ort, Henry County, 
 Cleveland, Minnesota, ort, Le Sueur County, 
 Cleveland, New York, ort, Oswego County, 
 Cleveland, Ohio, countyhuvudort, Ohio, Cuyahoga County, 
 Cleveland, Wisconsin, ort, Manitowoc County, 
 Cleveland, Utah, ort, Emery County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar